

Красний Май — виселок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Красний Май — селище, Павловський район, Алтайський край
 Красний Май — село, Чаришський район, Алтайський край